Hertogdom Saksen-Lauenburg, hertogdom in het Heilige Roomse Rijk
 Hertogdom Lauenburg (1815-1876), hertogdom in de Duitse Bond en het Duitse Keizerrijk
 Kreis Herzogtum Lauenburg, Kreis van Sleeswijk-Holstein